Lemlin ist der Familienname folgender Personen:

 Lorenz Lemlin (1495–1549), deutscher Komponist
 das Patriziergeschlecht Lemlin siehe Laemmlin